108 – liczba, która w Indiach i na Dalekim Wschodzie w religiach dharmicznych symbolizuje doskonałość i uważana jest za liczbę świętą albo magiczną.

Liczba ta w matematyce indyjskiej wskazywana jest jako doskonała, gdyż stanowi iloczyn trzech pierwszych liczb naturalnych podniesionych każda do potęgi własnej:

Oto przykłady występowania liczby 108 w różnych tradycjach Wschodu:

W hinduizmie 
 108 głównych Upaniszad
 54 litery alfabetu sanskryckiego, każda ma 2 aspekty – Śiwa, Śakti
 108 paciorków rudrakszy i mali
 108 Gopi (partnerek) Kryszny
 108 świętych miejsc (pitha)
 rytuał 108 Powitań Słońca w hathajodze
 9 planet w 12 znakach zodiaku
 4 kwadry Księżyca x 27 nakszatr

W buddyzmie 
 108 doskonałych cech Buddy
 108 splamień, przeszkadzających w osiągnięciu stanu Buddy, które usuwa się dzięki korzystaniu z mali.
 W buddyjskiej tradycji koreańskiej liczba 108 odpowiada liczbie Buddów i Bodhisattwów. Innym wyjaśnieniem jest to, że istoty ludzkie posiadają 108 rodzajów iluzji, które można odciąć za pomocą różnych praktyk medytacyjnych.
 108 Arahatów
 108 tradycyjnych pokłonów
 108 uderzeń dzwonu (gongu) na Nowy Rok w japońskich świątyniach

Przypisy 

Buddyzm
Hinduizm
Symbole